Alistair Overeem, Nederlands MMA-vechter en kickbokser
 Gerard Overeem, Nederlands beeldhouwer